Nancy Anne Parsons (Saint Paul, 17 de Janeiro de 1942 — La Crosse, 5 de Janeiro de 2001) foi uma atriz americana mais conhecida por interpretar Beulah Balbricker na trilogia Porkys. Ela também interpretou Ida em Motel Hell (1980).

Parsons teve aparições em vários programas de TV, incluindo Baretta, Charlie's Angels, The Rockford Files, Lou Grant, Family Ties e Star Trek: The Next Generation.

Vida Pessoal
Nancy Parsons nasceu em Saint Paul, filha de Mary e Charles Parsons. Ela era casada com Alan Hipwell, porém mais tarde se divorciou. Eles tiveram duas filhas, Margaret e Elizabeth.

Morte
Nancy Parsons morreu em 5 de Janeiro de 2001 em La Crosse, com 58 anos de idade em decorrência da diabetes e insuficiência cardíaca.

FilmografiaThe Lady in Red (1979)Where the Buffalo Roam (1980)Motel Hell (1980)Honky Tonk Freeway (1981)Porky's (1982)Porky's II: The Next Day (1983)Quarterback Princess (1983) (TV)Sudden Impact (1983)Porky's Revenge! (1985)Homer & Eddie (1989)Steel Magnolias (1989)Loose Cannons (1990)The Doctor (1991)Ladybugs'' (1992)

Ligações Externas

Nascidos_em_1942
Naturais de Saint Paul (Minnesota)
Mortos_em_2001
Mortes_por_diabetes
Atrizes dos Estados Unidos
Mortes por insuficiência cardíaca